OY, combinaison des deux lettres O et Y,  peut faire référence à :
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Danemark, 
 Groenland,
 Îles Féroé,
 Yémen, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 En Finlande Oy est (entre autres) l'abréviation de Osakeyhtiö qui est à peu près l'équivalent de la Société anonyme du droit français.
 Au Laos, l'oy est une langue môn-khmer.
Oy vaï est une expression populaire issue du yiddish qui signifie Oh, non.
 Oy (Ой) est une exclamation de surprise courante en Russie signifiant "Oh !".

Voir aussi 
 YO